Óscar Ramírez (ur. 1964) − kostarykański piłkarz i trener piłkarski
 Óscar Ramírez (ur. 1984) − hiszpański piłkarz